El nombre Torre de la Vega puede referirse a:

Fortificaciones 
De la Casa de la Vega en su mayoría, repartidas por Cantabria:
 La Torre de la Vega, antigua casa-torre de los Vega, destruida en 1936, que dio lugar a la ciudad de Torrelavega.
 La Torre de la Vega, torre situada en el municipio de Comillas.
 La Torre de la Vega, una casa-torre cuyas ruinas se conservan en el lugar o barrio de Losvia, en Lamadrid.
 El Torre de la Vega, desaparecida casa-torre situada en Udías.

Otros 
 La calle Torre de la Vega en Oviedo.
 Los talleres de formación artística Torre de la Vega.